Aliocha (Алёша) est un diminutif russe du prénom Alexis (Alexeï), popularisé par Dostoïevski, et devenu lui-même un prénom.

Littérature 

 Aliocha, roman de Henri Troyat.

Pseudonyme 

 Aliocha Allard (1984-), réalisateur et scénariste français.
 Olivia Dufour, journaliste française.

Prénom masculin